Писцо́вское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Комсомольского района Ивановской области с центром в селе Писцово.

История 
Писцовское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 43-ОЗ. В его состав вошли населённые пункты упразднённого Октябрьского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
12 октября 2005 года исключены из учетных данных деревня Моруево и село Никульское.

Экономика 
В поселении функционирует АЗС «СлавНефть», ОАО «ТОР», 5 швейных цехов, 40 точек оптовой и розничной торговли. Сельское хозяйство представлено кооперативами: «Прогресс», «Михеевский», «Восток», «Нива и Ко».

Инфраструктура 
Действуют муниципальная баня, две парикмахерские, отделение Сбербанка России, аптека, отделение почтовой связи.
Имеется два дошкольных учреждения, две средних школы. Медицинские услуги предоставляет Писцовская районная больница и пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Через поселение проходит автодорога , связывающая областные центры Иваново и Ярославль. Расстояние от Писцова до районного центра (город Комсомольск) — 17 км, до Иванова — 30 км.

Известные уроженцы 
Стебельков, Альвиан Николаевич (1923—1984) — советский военный и научный деятель, инженер-полковник, лауреат Сталинской премии (1953), кандидат военных наук (1975). Один из первых разработчиков и испытателей элементов доставки и боевого применения советского ядерного заряда. Родился в деревне Юрцыно.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Комсомольского района

Муниципальные образования Комсомольского района Ивановской области